228-я штурмовая авиационная дивизия
 228-я пехотная дивизия (Германская империя)
 228-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 228-я пехотная дивизия «Зеландия»
 228-я дивизия береговой обороны (Италия)
228-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее три формирования:
 228-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году
 228-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году
 228-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1943 году

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (200. - 249.)#228. divizija